Спінола () — старовинний аристократичний рід, що походить з Генуезької республіки.

Відомі носії:

 Амброзіо Спінола — іспанський генерал
Інше
 Антоніу де Спінола — президент Португалії

Португальські прізвища
Іспанські прізвища